Partia Przyjaciół Piwa (Białoruś)
 Polska Partia Przyjaciół Piwa